Dībis kan syfta på följande platser:

Irak 

 Dibs (reservoar i Irak), Kirkuk, 
 Sadd Dibis, dammbyggnad, Kirkuk, 

Robotskapade Irakförgreningar